Der Ruf steht für:
 Der Ruf (1949), deutscher Spielfilm von Josef von Báky (1949)
 Der Ruf (2020), deutscher Kurz-Spielfilm von Karl-Friedrich König (2020)
 Der Ruf (Künstlergruppe), Dresdner Künstlergruppe um Edmund Kesting (1945–1948)
 Der Ruf (Zeitschrift), deutsche kulturpolitische Zeitschrift, Wegbereiter der Gruppe 47 (1946–1949)

Siehe auch:
 Ruf, Begriffsklärung